Това е списък с побратимените градове на градовете във Финландия.

Вантаа

Еспоо 
  Сочи, Русия

Йоенсуу

Кеми

Кеуруу 
  Йъгева, Естония

Котка

Куопио

Мариехамн

Микели 
  Молде, Норвегия

Оулу

Пори

Порвоо

Рованиеми 
  Харбин, Китай

Саволина

Тампере

Турку

Хелзинки 

Финландия
Външна политика на Финландия